Andreé Alexander Jeglertz född 14 februari 1972 i Malmö, är en svensk fotbollstränare och före detta fotbollsspelare. Han var under 2009 tränare för Djurgården. Han är sedan 2021 tränare för Linköpings FC.

Jeglertz fotbollsfostrades i Husie IF. Från 13 års ålder spelade han i Malmö FF under den tid spelade han totalt 25 allsvenska matcher och 3 U21-landskamper. 
När han var 21 år flyttade han till Umeå, där spelade i många år med Umeå FC, även om han gjorde en utflykt till IFK Hässleholm under ett par år. Därefter var han spelade tränare i Gimonäs CK fram till 2004, vilket sista året som spelare.
Jeglertz har tränat damallsvenska Umeå IK med framgång 2004-2008. 
Jeglertz och Zoran Lukić tog över allsvenska Djurgården inför säsongen 2009. Tränarduon ersätte Siggi Jónsson och Paul Lindholm, som i november 2008 fick sparken ett år i förtid efter en svag säsong. Lukic och Jeglertz hade ett delat ledarskap. Uppdelningen i ledarskapet innebär att Lukic främsta ansvarade för anfallsspelet och den funktionella tekniken medan Andrée ansvarade för försvarsspelet och spelsystemet/organisationen på planen. I övrigt hade de båda tränarna ett gemensamt ansvar. Kontrakten för båda tränarna skrevs på tre år, men 3 juni 2009 meddelade Djurgården via sin hemsida att Lukic avslutar sin tjänst. Jeglertz fortsätter som ensam tränare.

Jeglertz hade kontrakt med Umeå IK till säsongen 2010 men i hans kontrakt fanns det en klausul att han kunde bryta kontraktet.

Sedan 2010 är Jeglertz tränare för Finlands damfotbollslandslag. Hans första mål var att ta laget till VM 2011, men laget blev utslaget i kvalet. Han lyckades däremot lotsa laget till EM 2013 i Sverige, där de blev utslagna i gruppspelet. Laget kvalificerade sig inte till VM 2015. Jeglertz har kontrakt med finska damlandslaget till 2016.

Jeglertz är gift med före detta Umeå IK-spelaren Ulrika Rosenbrand, de har två barn.

Meriter som tränare 

 SM-guld (Dam) 2005, 2006, 2007 och 2008
 SM-silver (Dam) 2004 
 Svenska cupen-guld (Dam) 2007
 Svenska supercupen (Dam) 2007 och 2008 
 Womens Cup-silver 2008

 Årets tränare damer 2005, 2006, 2007, 2008 och 2022

Klubbar som tränare 
 Gimonäs CK (2003–2004) (spelande tränare) 
 Umeå IK (2004-2008)
 Djurgårdens IF (2009)
 Umeå FC (2017–2018)
 Linköpings FC (2021–)

Landslag som tränare
 Finland (2010–2016)

Klubbar som spelare 
 Husie IF (-1984)
 Malmö FF (1985-93)
 IFK Trelleborg ?
 Umeå FC (1993–1996 och 2002)
 IFK Hässleholm (1997–1999)
 Gimonäs CK (2000–2001)

Noter 

Födda 1972
Svenska fotbollsspelare
Svenska fotbollstränare
Spelare i Malmö FF
Spelare i Umeå FC
Spelare i IFK Hässleholm
Spelare i IFK Trelleborg
Tränare i Umeå FC
Tränare i Djurgårdens IF Fotboll
Tränare i Linköpings FC
Män
Levande personer
Idrottare från Malmö
Spelare i Husie IF